KKB est un sigle qui peut désigner : 
 Kouadio Konan Bertin (1968-), un homme politique ivoirien ;
 Kero Kero Bonito, un groupe de musique britannique ;
 Knabenkantorei Basel (en français, Maîtrise de garçons de Bâle), chœur suisse fondé en 1927 ;
 Kernkraftwerk Beznau (en français, Centrale nucléaire de Beznau), en Suisse ;
 Kernkraftwerk Brunsbüttel (en français, Centrale nucléaire de Brunsbüttel), en Allemagne ;
 Kazkommertsbank, une banque kazakhe.

KKB est un code qui peut désigner : 
 aéroport Kitoi Bay, un aéroport américain, selon le Code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports